La città è spenta (The City is Dark) è un film del 1954 diretto da André De Toth e interpretato da Sterling Hayden e Gene Nelson.

In America il film è noto anche con il titolo alternativo di Crime Wave. La pellicola è un adattamento cinematografico di un racconto pubblicato sul Saturday Evening Post, Criminal Mark e scritto a due mani da John e Ward Hawkins. Dallo stesso racconto venne prodotto una seconda pellicola dal titolo Don't Cry Baby.

Trama
Steve Lacey, appena uscito di prigione, cerca di ricostruirsi una esistenza. Il malcapitato viene però perseguitato da un poliziotto, il detective Sims, il quale non crede nel suo desiderio di redimersi. La situazione precipiterà quando tre ex compagni di cella, evasi dal carcere di San Quintino, cercheranno rifugio in casa sua e di sua moglie Ellen. Temendo per la vita di quest'ultima, l'uomo cederà alle pressioni dei tre fuggitivi e li seguirà nel tentativo di rapinare una banca.

Collegamenti esterni
 

Film Warner Bros.
Film noir
Film ambientati a Los Angeles
Film diretti da André De Toth